Cedarville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cedarville (Arkansas)
Cedarville (Illinois)
Leo-Cedarville
Cedarville (Kentucky)
Cedarville (New Jersey)
Cedarville (Ohio)